Marie Heurtin est une jeune fille sourde muette et aveugle de naissance, à la fin du  en France.
 Marie Heurtin est un film biographique français écrit et réalisé par Jean-Pierre Améris, sorti en 2014, relatant l'histoire de la précédente.

Homonymie de titre
Homonymie